A Quiet Place (opera), een Amerikaanse opera uit 1983 met muziek van Leonard Bernstein en een libretto door Stephen Wadsworth
 A Quiet Place (album), een album uit 1987 van Roseanna Vitro
 A Quiet Place (2016), een Duitse film uit 2016 onder regie van Ronny Dörfler
 Hier is het nooit stil, een Nederlandse documentaire uit 2016 onder regie van Sjoerd Oostrik, internationaal bekend als A quiet place
 A Quiet Place (2018), een Amerikaanse horrorfilm onder regie van John Krasinski